Первомайский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Первомайское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1104 человека, в том числе 497 мужчин и 607 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1050 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Ивановка,
 посёлок Мирный,
 село Первомайское.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)